Geor steht für:
 Georgisches Alphabet#Mchedruli (ISO-15924-Code), die heute im Alltag absolut dominierende Form der georgischen Schrift
 Renato Gomes

Abkürzung